Термин Крымская операция может означать:

 Крымская операция (1918) — захват Крыма кайзеровскими войсками Германии
 Перекопско-Чонгарская операция (1920) — захват Крыма Рабоче-крестьянской Красной армией
 Крымская эвакуация (1920)
 Крымская операция (1941) — оборона Крыма в начале Великой Отечественной войны.
 Керченско-Феодосийская десантная операция (1942)
 Керченская оборонительная операция (1942)
 Керченско-Эльтигенская десантная операция (1943)
 Крымская операция (1944) — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны.
 Присоединение Крыма к Российской Федерации (2014)

См. также 
 Крымская кампания
 Крымский поход